Vergas ist der Name von

 Vergas (Minnesota), Ort in Minnesota
 Vergas (Archangelsk), Fluss im Arkhangelsk Oblast